Сочијатипан има више значења:

 Општина Сочијатипан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочијатипан (Сочијатипан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику